Paradise kan syfta på:

Kultur

TV och film 
 Paradise (film, 1982) – en kanadensisk film från 1982 av Stuart Gillard
 Paradise (film, 1991) – en amerikansk dramafilm från 1991 producerad av Touchstone Pictures
 Paradise (film, 2004) – en TV-film från 2004
 Paradise (film, 2013) – en TV-film från 2013 av Diablo Cody
 Paradise, Vilda västern – en TV-serie från 1988-1991 av CBS
 The Paradise – en TV-serie från 2012 av BBC
 Paradise – svensk dokusåpa

Musik 
 Paradise (sång av John Prine) – en sång av John Prine från albumet John Prine (1971) 
 Paradise (sång av Pernilla Wahlgren) – en låt av Pernilla Wahlgren från albumet Attractive (1986)
 Paradise (låt av Da Buzz) – en låt av Da Buzz från albumet Da Sound (2000)
 Paradise (sång) – en låt av E-Type från albumet Loud Pipes Save Lives (2004)
 Paradise (låt av Coldplay) – en låt av Coldplay från albumet Mylo Xyloto (2011)

Geografi

Australien 

 Paradise (del av en befolkad plats), South Australia, Campbelltown,

Kanada 

 Paradise (ort i Kanada), Newfoundland och Labrador,

Trinidad och Tobago 

 Paradise (ort i Trinidad och Tobago), Tunapuna/Piarco,

USA 

 Paradise, Texas, Wise County, 
 Paradise, Pennsylvania, Lancaster County, 
 Paradise, Kalifornien, ort, Butte County, 
 Paradise (gruva), New Mexico, Santa Fe County, 
 Paradise, Nevada, Clark County, 
 Paradise (berg), Utah, Iron County, 
 Paradise, Montana, Sanders County, 
 Paradise, Utah, 
 Paradise, Arizona
 Paradise, Kansas

Se även
 Paradis (olika betydelser)

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Trinidad och Tobagoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar